Египет принимал участие в Летних Олимпийских играх 1976 года в Мюнхене (ФРГ) в тринадцатый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com

1976
Страны на летних Олимпийских играх 1976 года